Le terme Tuxedo peut faire référence à :
 tuxedo, un type de costume, généralement appelé smoking ;
 tuxedo, un cocktail composé de gin, dry vermouth, marasquin, absinthe et d'orange bitter ;
 Tuxedo, un logiciel informatique de type moniteur transactionnel;
 Tuxedo, une circonscription électorale du Manitoba (Canada) ;
 Tuxedo, une ville dans l'État du New York ;
 Tuxedo, un genre d'insecte ;
 Tuxedo, un groupe de musique ;
 Tuxedo, qualification de la couleur de robe d'un chat bicolore au dos noir, masque et ventre blanc, semblable à celle de Félix le Chat ou de Sylvestre le Chat (de Titi et Grosminet) ;
 Tuxedo, se dit d'un platy (xiphophorus maculatus) à la couleur rouge-brun ;
 Tuxedo, se dit d'un guppy (poecilia recticulata ) à la robe contenant du noir.

Voir aussi 
 Tuxedomoon, groupe de musique avant-gardiste
 Tuxedo Junction peut faire référence à :
 Tuxedo Junction, morceau de jazz de 1939
 Tuxedo Junction, comédie musicale américaine  de 1941